Hokejowa Liga Mistrzów 2015/2016 – trzecia edycja europejskiego, klubowego turnieju hokejowego, rozgrywanego pod patronatem IIHF. Przeznaczony dla najlepszych męskich hokejowych drużyn klubowych (zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych). Są to najbardziej prestiżowe klubowe zmagania hokejowe w Europie.

Uczestniczyło w niej 48 klubów podzielonych na 16 grup trzyzespołowych. Runda zasadnicza trwała od 20 sierpnia do 6 września 2015 roku. Runda pucharowa rozpoczęła się 22 września, a zakończyła się 9 lutego finałowym spotkaniem rozgrywanym w Oulu, w którym Frölunda HC pokonała miejscowy Oulun Kärpät 2:1 i zdobyła swój pierwszy tytuł w historii.

Uczestnicy

Licencje 
W rozgrywkach uczestniczyły 48 zespoły z 12 państw. Drużyny zostały podzielone na sposób kwalifikacji do rozgrywek na trzy grupy:
 Licencja A - 26 klubów założycielskich z 6 lig, które w sezonie 2015/2016 uczestniczyć będą w swoich najwyższych klasach rozgrywkowych w kraju
 Licencja B - 12 klubów po dwie drużyny z 6 lig (w których uczestniczą kluby założycielskie), które w sezonie 2014/2015 zwyciężyły w rozgrywkach sezonu zasadniczego, bądź mistrzowie fazy play-off. W przypadku gdy zespół, który posiada licencje A zdobył której z powyższych trofeów licencje B zdobywała drużyna, która została:
 Mistrzem kraju
 Mistrz sezonu zasadniczego
 Wicemistrz sezonu zasadniczego
 Finalista fazy play-off
 Lepsza drużyna z półfinałów fazy play-off
 Słabsza drużyna z półfinałów fazy play-off
 Licencja C - 9 klubów z 5 lig, mistrzowie sezonu zasadniczego lub mistrzowie fazy play-off oraz zdobywca Pucharu Kontynentalnego

Drużyny

Terminarz

Losowanie 

Losowanie odbyło się 13 maja 2015 roku w stolicy Czech, Pradze, zaś dzień wcześniej ogłoszono koszyki, z których zespoły zostały dolosowywane do poszczególnych grup.

Przepisy

Punktacja 
 3 punkty za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry;
 2 punkty za zwycięstwo w dogrywce lub rzutach karnych;
 1 punkt za przegraną w dogrywce lub rzutach karnych;
 0 punktów za przegraną w regulaminowym czasie gry.

Kwestie sporne 
Jeśli dwa lub więcej zespołów mają równą liczbę punktów po zakończeniu rozgrywek grupowych, w celu ustalenia rankingu obowiązują następujące kryteria w kolejności:
 większa liczba punktów w meczach bezpośrednich;
 lepsza różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 wyższa liczba goli zdobytych w meczach bezpośrednich;
 większa liczba zwycięstw w regulaminowym czasie gry w meczach bezpośrednich;
 wyższa liczba goli zdobytych w jednym meczu w meczach bezpośrednich.

Faza grupowa 
Faza grupowa rozpoczęła się w dniu 20 sierpnia i zakończyła 6 września 2015 roku. Każda drużyna zagrała systemem kołowym mecz i rewanż w swojej grupie, grając po trzy mecze w domu oraz na wyjeździe, dając 6 gier przypadającej na jedną drużynę. W sumie rozegrane zostały 192 spotkania fazy grupowej. Zwycięzcy grup oraz zespoły z drugich miejsc awansowały do 1/16 finału Ligi Mistrzów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Grupa M

Grupa N

Grupa O

Grupa P

Faza pucharowa

Zakwalifikowane drużyny

Drabinka

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lista zwycięzców na stronie IIHF
 

Hokejowa Liga Mistrzów
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie